Istana (malaiisch  für „Palast“) steht für:

 Istana (Singapur), offizielle Residenz des Präsidenten Singapurs
 im malaiischen Raum eine andere Bezeichnung für Kraton (Palast)
 SsangYong Istana, Kleinbus des chinesischen Herstellers SsangYong

als Namensbestandteil:
 Istana Besar, Residenz des Sultans von Johor
 Istana Bogor, Sommerpalast des Präsidenten Indonesiens
 Istana Bukit Serene, Residenz des Sultans von Johor
 Istana Darul Hana, ehemalige Residenz des Sultans von Brunei, heute Bandar Seri Begawan
 Istana Kampong Glam, ehemalige Sultanresidenz in Singapur
 Istana Lama Seri Menanti, Palast im Bundesstaat Negeri Sembilan, Malaysia
 Istana Maimun, Palast des Sultans von Deli palace in Medan, Sumatra
 Istana Melawati, in Putrajaya, offizielle Residenz des Königs von Malaysia
 Istana Merdeka, ehemalige Residenz des Präsidenten Indonesiens
 Istana Negara (Malaysia), in Kuala Lumpur, offizielle Residenz des Königs bis 2011
 Istana Negara Jalan Duta, in Kuala Lumpur, offizielle Residenz des Königs seit 2011

 Istana Negara (Indonesien), Präsidentenpalast
 Istana Nurul Iman, offizielle Residenz des Sultans von Brunei